Porojść – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Porojść − wieś na Litwie, w rejonie solecznickim